Соревнования по бегу на 400 метров у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2017 года прошли 6, 7 и 9 августа в британском Лондоне на Олимпийском стадионе.

Действующей чемпионкой мира в беге на 400 метров являлась Эллисон Феликс из США.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+1:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 3 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 6 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 6 забегах вышли 49 легкоатлеток. Сальва Эйд Насер показала лучший результат среди всех участниц и установила национальный рекорд (50,57).

Полуфиналы 
Квалификация: первые 2 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал. Сальва Эйд Насер, как и в первом круге соревнований, вновь показала лучшее время по итогам трёх полуфиналов и обновила собственный рекорд страны — 50,08.

Впервые в истории чемпионатов мира ни одна бегунья из Европы не пробилась в финал на дистанции 400 метров. Лучшей представительницей Старого Света стала Гунта Латышева-Чударе из Латвии, занявшая 12-е место и уступившая 0,87 секунды проходному восьмому месту.

 Результаты Маргарет Бамгбоуз из Нигерии были аннулированы в связи с положительной допинг-пробой.

Финал 

Финал в беге на 400 метров у женщин состоялся 9 августа 2017 года. Забег прошёл в холодную и дождливую погоду. На старт вышли действующая чемпионка мира и лидер сезона Эллисон Феликс и олимпийская чемпионка 2016 года Шона Миллер-Уйбо. Именно эти две спортсменки задали тон забегу, заметно опережая соперниц на середине дистанции. На финишную прямую лидером вышла Миллер-Уйбо, за 30 метров до финиша её преимущество над Феликс составляло около трёх метров. Когда казалось, что победа не уйдёт от багамской бегуньи, она внезапно сбилась с ритма бега, серьёзно потеряла в скорости и пропустила соперниц вперёд. Осечкой лидера воспользовалась американка Филлис Фрэнсис, которая на заключительных ста метрах опередила Эллисон Феликс, установила новый личный рекорд (49,92) и стала чемпионкой мира. Второе место заняла 19-летняя Сальва Эйд Насер из Бахрейна, в третий раз по ходу чемпионата улучшившая национальный рекорд — 50,06. Феликс осталась только на третьем месте. После финиша Миллер-Уйбо уточнила, что её сбой не был связан с травмой, а стал следствием усталости и потери концентрации: на последних метрах он подняла взгляд вверх на большой экран стадиона, чтобы оценить положение соперниц, и именно в этот момент потеряла равновесие.

 Результаты Кабанге Мупопо на чемпионате мира были аннулированы в августе 2018 года в связи с положительной допинг-пробой.

Примечания

Ссылки 
 

бег